Trachyjulus är ett släkte av mångfotingar. Trachyjulus ingår i familjen Cambalopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Trachyjulus